Brackenridgea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Brackenridgea ingår i familjen Ochnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Brackenridgea